Nugzar Petrovitch Bagrationi-Gruzinski, né le  à Tbilissi, est un homme politique géorgien et l'un des deux prétendants au trône de Géorgie.

Biographie 
Né à Tbilissi, à l'époque en Union soviétique, Nugzar est le fils du poète Petre Bagrationi-Gruzinski et de sa seconde épouse, Lyia Mgeladzé. Il devint l'aîné de la famille des Bagrations et, par conséquent prétendant au trône de Géorgie à la mort de son père en 1984. Mais pour les partisans de l'autre prétendant (espagnol) Irakli Bagrationi-Mukhranski, il n'est que le duc de Lasos, prince de Karthlie-Kakhétie et du Moukhran . Il a également deux sœurs, Dali et Mzevinar et deux filles, Anna et Maya Gruzinskaya. Il risque d'être le dernier prétendant Gruzinski de Géorgie car, la loi salique n'existant pas en Géorgie, son successeur n'est autre que sa fille Anna et une partie des monarchistes géorgiens favorisent le prince de Moukhran, dit « Irakli (IV) ». 

Le , Anna a épousé son cousin, le prince Davit, frère cadet du prince Irakli, union qui devrait être le prélude à une réconciliation entre les deux branches rivales.

Le , naît le prince Giorgi, petit-fils de Nugzar Bagrationi-Gruzinski.

Nugzar Bagrationi est également, avec sa fille Anna, le codirecteur de l'Association de la noblesse géorgienne, mais était avant un metteur en scène du Théâtre national de Géorgie, le théâtre Tumanichvili, et réalisa plusieurs spectacles, dont : 
Haralétie, Haralétie, réalisé le

Sources 
 M.L. Bierbrier, The Descendants of Theodora Comnena of Trebizond. The Genealogist, Volumes 11, Num. 2, édité de 1997 à 2000, American Society of Genealogists, Picton Press, Rockport, ME.

Références 
  Online Gotha
  Généalogie des Bagrations
  Site officiel du Théâtre Tumanichvili de Tbilissi
 http://www.royalhouseofgeorgia.ge]

Prince géorgien
Naissance en août 1950
Naissance à Tbilissi
Naissance en RSS de Géorgie
Nugzar
Prétendant au trône
Nugzar
Metteur en scène géorgien
Prétendant au trône de Géorgie
Prétendant au trône de Géorgie (branche Bagration-Gruzinsky)